Platina (metall), placa de metall plana
 Platina de microscopi, base plana de vidre, on es col·loquen les preparacions per a la seua observació en el microscopi
 Platina (Califòrnia) 
 Platina (São Paulo), municipi de l'estat de l'Estat de São Paulo, al Brasil
 Magnetòfon de casset
 Il Platina, malnom de l'humanista italià Bartolomeo Sacchi di Piadena (Piadena, 1421 – Roma, 1481)